Mozrov kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Mozrov (ort), Vajots Dzor, 
 Mozrov (grotta), Vajots Dzor, 

Robotskapade Armenienförgreningar